ТД „Овчарица“ е туристическо дружество в „ТЕЦ Марица Изток 2“, село Ковачево, област Стара Загора. Адрес: с. Ковачево, кв. „Три чучура“, бл. 72, ап. 8 – север.

История 
Туристическото дружество с името „Странджа“ е основано през 23 април 1968 г. Още същата година участва в националния туристически поход Ком-Емине. Има 2 участия в международна експедиция в Кавказ.

На 29 септември 2000 г. туристическо дружеството е вписано в Регистъра за ЮЛНЦ при Старозагорски окръжен съд за осъществяване на дейност в обществена полза в Старазагорска, Ямболска, Сливенска и Хасковска област. Развиване и популяризиране на дейности, свързани с туризма, общуване с природата и приобщаване на членовете към духа на родолюбие, приятелство и взаимопомощ. Организиране на тренировъчна и спортно-състезателна дейност и администриране на спортни съоръжения и състезания по предмета на дейност. Стопанисване на спортни обекти и съоръжения необходими за провеждането на тренировки и състезания.

Успехи 
 Организирана е експедиция от 8 участника до Кавказ от 02.07.-26.07.1987 г. с покоряване на връх Елбрус.
 14-и международен преглед на спортно-туристически умения и сръчности и 3-ти приз „Кристален еделвайс“ от 06.07.2003 г., комбинирана щафета 3–то място, отборно 5-о място.
 14-и международен преглед на спортно-туристически умения и сръчности и 4-ти приз „Кристален еделвайс“ от 2004 г. Приз „Кристален еделвайс“, кулинарен конкурс 3-то място.

Актуална дейност 
Организира и провежда спортно-туристически празник „Енергокубертенци“ през юни 2002 г. в района на язовир Овчарица с официално честване на „Деня на енергетика“ - спортни състезания с международно участие по футбол, гребане, ориентиране, шахмат, силов трибой, тенис на маса, тенис на корт, конен спорт, стрелба.

Организира ежемесечно туристически походи, съгласувани с БТС по предварително изготвен календарен годишен план.

Туристически дружества в България
Община Раднево
Марица-изток